Maximiliano Manuel en Baviera (en alemán, Maximilian Emanuel Herzog in Bayern; Múnich, 7 de diciembre de 1849-Feldafing, 12 de junio de 1893), apodado familiarmente Mapperl, fue un príncipe bávaro de la Casa de Wittelsbach. Fue hermano menor de la emperatriz de Austria, Isabel de Baviera, y de María Sofía de Baviera, reina de las Dos Sicilias.

Biografía 

Último hijo de Maximiliano José y de Ludovica, duques en Baviera, nació en el palacio de su padre en Múnich, en 1849. Del mismo modo que sus hermanos, gozó de gran libertad durante su infancia, esperando con gran deseo el regreso a la residencia de verano de la familia, el castillo de Possenhofen. De mayor, su lazo con aquel lugar de jardines, bosques y lagos seguirá siendo fortísimo.

Carrera militar 
Max Emanuel tenía pasión por el ejército. En 1865 se convirtió en teniente segundo en el 2.º Regimiento Bávaro de Ulanos "Rey", y en 1866 participó en la guerra contra Prusia. Maximiliano Manuel participó en las batallas de Hünfeld y Hammelburg zum Einsatz. Desde 1867 sirvió en el  Regimiento de Caballería "Duque Carlos Teodoro". Luchó con este regimiento durante la guerra franco-prusiana en las batallas de Wörth, Beaumont, Orleans y en el asedio de París. De 1873 a 1874, Maximiliano Manuel fue enviado a la Academia de Guerra de Baviera. Sin embargo, solo completó el primer curso y luego abandonó la Academia. Fue transferido al  Regimiento de Ulanos y promovido a Rittmeister (capitán de caballería) en 1875. Al año siguiente se convirtió en jefe de escuadrón en el  Regimiento de Caballería "Zar Nicolás de Rusia". Maximiliano Manuel fue liberado de esta función por razones de salud en 1877 y enviado à la suite del regimiento. Sin embargo, en los años siguientes fue promovido continuamente y finalmente nombrado general de división en 1887 para dirigir la institución de equitación en el cuartel Maximiliano II en Múnich. Desde 1889 fue teniente general.

Matrimonio y descendencia 

Maximiliano se enamoró de la princesa Amalia de Sajonia-Coburgo-Gotha (1848-1894), que era la prometida del príncipe Leopoldo de Baviera. A su vez, Leopoldo estaba enamorado de la archiduquesa Gisela de Austria, hija del emperador Francisco José I de Austria y de Sissí. Fue la emperatriz quien resolvió el problema, casando a Leopoldo con Gisela y a Maximiliano con Amalia. El matrimonio fue feliz, hasta la temprana muerte de Maximiliano a los 42 años. Amalia lo lamentó tanto que lo seguiría a la tumba un año después.

La pareja tuvo tres hijos:
 Sigfrido (1876-1951).
 Cristóbal (1879-1963), casado en 1924 con Anna Saibig (1874-1958).
 Leopoldo Manuel (1890-1973).

Muerte 
Falleció prematuramente a los 43 años, en junio de 1893, debido a un sangrado estomacal severo. Su esposa, Amalia, solo lo sobreviviría por unos meses.

Títulos, órdenes y empleos

Títulos 
 7 de diciembre de 1849-12 de junio de 1893: Su Alteza Real el duque Maximiliano Manuel en Baviera.

Órdenes

Extranjeras 

 Caballero de la Orden de San Huberto. ()
 Caballero de la Orden del Toisón de Oro. ()  (N.º de diploma 1028)

Ancestros

Notas

Referencias 

Nobles de Alemania del siglo XIX
Duques en Baviera (título honorífico de los Wittelsbach)
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Nacidos en Múnich